El Serrat de Bonaire és una muntanya de 1.147 metres que es troba al nord de la masia de Guilanyà, almunicipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Navès